Nové divadlo je pojem, který může označovat:

 Nové divadlo (Plzeň) – divadelní scéna v Plzni
 Nové divadlo (Toronto) – české divadlo působící od roku 1970 v kanadském Torontu
 Nové divadlo (Praha) – divadlo a divadelní soubor v Praze fungující v letech 1934 až 1948
 Nové divadlo (Mladá Boleslav) – divadelní soubor působící v Mladé Boleslavi během okupace a 2. světové války